Rolande est un nom propre utilisé comme prénom et comme toponyme, qui peut désigner :

Étymologie 
Rolande est le féminin du nom propre Roland, lui-même d'origine germanique, composé de hrod-, 
« renommée », et -land, « territoire ».

Prénom 
Rolande est un prénom féminin, fêté le 13 mai.

Il a pour variantes Orlanda et Rollande.

Popularité du prénom

Personnes portant ce prénom 
 Pour voir tous les articles concernant les personnes portant ce prénom, consulter les pages commençant par Rolande.

Saint chrétienne 
 Sainte Rolande, ou plus exactement Rolende ou Renelde (), fille de Didier, roi des Lombards, morte à Villers-Poterie (commune belge de Gerpinnes), fêtée le 13 mai.

Toponymes 
 La Rolande, rivière coulant dans le département français du Loiret.
 Beaune-la-Rolande, commune française située dans le département du Loiret et la région Centre-Val de Loire.

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des prénoms

Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme